Portuguesa puede referirse a:

 Portuguesa, gentilicio de personas o cosas con origen en Portugal.
 Lengua portuguesa, idioma romance.
 A Portuguesa, himno nacional de Portugal.
 Portuguesa, estado de Venezuela.
 Provincia de Portuguesa, antigua entidad territorial de Venezuela.
 Río Portuguesa, río ubicado en los Llanos centrales de Venezuela.
 Associação Portuguesa de Desportos, club de fútbol de Brasil.
 Portuguesa Santista, club de fútbol de la ciudad de Santos.
 Portuguesa Carioca, club de fútbol del estado de Río de Janeiro.
 Portuguesa FC, club de fútbol de Venezuela.
 La carabela portuguesa, también conocida como fragata portuguesa, el hidrozoo Physalia physalis.